Comgall mac Domangairt – sovrano della Dalriada nel VI secolo
 Eochaid mac Domangairt – sovrano della Dalriada attorno al VII secolo
 Gabrán mac Domangairt – sovrano della Dalriada attorno al VI secolo